Рожков, Николай Александрович (1868—1927) — русский историк и политик, меньшевик.
 Рожков, Николай Борисович (1866—1927) — инженер-технолог текстильной промышленности.
 Рожков, Николай Васильевич (1906—1998) — советский кинодраматург.